Maria-Theresien-Straße este denumirea unor străzi din Austria:

 Maria-Theresien-Straße (Innsbruck)
 Maria-Theresien-Straße (Viena)